Залозный — фамилия; имеет женскую форму Залозная.
 Залозный, Константин Григорьевич (1929—1992) — советский художник, член республиканского правления Союза художников, заслуженный художник РСФСР.
 

 Залозная, Наталья Николаевна (род. 1960) — белорусская художница.